

Cinema 
 Something New – film del 1920 diretto da Nell Shipman e Bert Van Tuyle
 Something New – film del 2006 diretto da Sanaa Hamri

Musica 
 Something New – album dei The Beatles del 1964
 Something New – singolo delle Girls Aloud del 2012
 Something New – singolo dei Tokio Hotel del 2016
 Something New – singolo di Zendaya del 2016
 Something New – EP di Kim Tae-yeon del 2018
 Something New – brano musicale di Kim Tae-yeon del 2018
 Something New – brano musicale di Leo SlayZ del 2019